Helminthoglypta stiversiana är en snäckart som först beskrevs av James Graham Cooper 1876.  Helminthoglypta stiversiana ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
stiversiana